Echipa națională de fotbal a Indoneziei reprezintă Indonezia în fotbalul internațional și este controlată de Asociația de Fotbal din Indonezia. S-a calificat la un singur Campionat Mondial (în 1938, unde a jucat un singur meci pierdut cu 6-0 în fața naționalei Ungariei) și la patru Cupe ale Asiei. La Jocurile Olimpice a participat doar la competiția din 1956, unde a ajuns până în sferturi.

Calificări

Palmares
 Campionatul Mondial de Fotbal

Campionatul Asiatic de fotbal

Campionatul Asiei de Est 
(U-23 din 2001)

Cupa Asiei 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!An
!Rezultat
!M
!V
!E
!Î
!GM
!GP
|-
|  1956 până în  1964||nu a participat||-||-||-||-||-||-
|-
|  1968 până în  1992||nu s-a calificat||-||-||-||-||-||-
|-
|  1996 || Prima rundă ||3||0||1||2||4||8
|-
|  2000 || Prima rundă ||3||0||1||2||0||7
|-
|  2004 || Prima rundă ||3||1||0||2||3||9
|-
| style="border: 3px solid red"| 2007 ||Prima rundă|| 3 || 1 || 0 || 2 || 3 || 4
|-
|  2011 ||nu s-a calificat||-||-||-||-||-||-
|-
|  2015 ||nu s-a calificat||-||-||-||-||-||-
|-
|  2019 ||Descalificată||-||-||-||-||-||-
|-
||Total||<div style="text-align:center"> Prima rundă|| 12 ||2 || 2 || 8 || 10 || 28

Meciuri oficiale 
Mai jos este o listă cu toate meciurile Indoneziei jucate contra unei echipe din FIFA.

Jucători

Lot 

|-----
! colspan="11" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jucători notabili 

 Aji Santoso
 Anjas Asmara
 Ansyari Lubis
 Bambang Nurdiansyah
 Bambang Pamungkas
 Bima Sakti
 Boaz Solossa
 Budi Sudarsono
 Charis Yulianto
 Dede Sulaiman

 Eduard Ivakdalam
 Firman Utina
 Hendro Kartiko
 Herry Kiswanto
 Ismed Sofyan
 Iswadi Idris
 Kurnia Sandi
 Kurniawan Dwi Yulianto
 Lukman Santoso
 Maman Abdurahman

 Marzuki Nyakmad
 Markus Haris Maulana
 Muhammad Ilham
 Muhammad Ridwan
 Mulyadi
 Ponaryo Astaman
 Ponirin Mekka
 Ricky Yacobi
 Risdianto
 Robby Darwis

 Rochy Putiray
 Ronny Pattinasarani
 Rully Nere
 Syamsul Chaeruddin
 Tan Liong Houw
 Widodo C Putro
 Jacob Sihasale
 M. Mardhi Nugroho

Golgeteri 

* Jucătorii scriși cu îngroșat sunt în activitate.

Căpitani

Antrenori

Note

Legături externe 
  Asociația de Fotbal din Indonezia
  Meciurile Indoneziei și ratingurile ELO

Fotbal în Indonezia
Echipe naționale de fotbal asiatice